La formula molecolare C7H8N4O2 può indicare:
 Teobromina
 Teofillina

Formule molecolari